Сулуколь — название географических объектов:

Населённые пункты 
 Сулуколь — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Сулуколь — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Сулуколь — село в Аулиекольском районе Костанайской области
 Сулуколь — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Озёра 
 Сулуколь — озеро в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Сулуколь — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Сулуколь — озеро в Жангельдинском районе Костанайской области Казахстана.